

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 E. Poullet, historien, enterré dans le cimetière de l'abbaye de Parc ;

 Guillaume Poullet, chanoine prémontré de l'abbaye de parc en 1576 ;
 Hector Poullet, traducteur de créole guadeloupéen, et scénariste de bande dessinée ;
 Prosper Poullet (1871 - 1935), homme politique belge ;
 son petit-fils Edouard Poullet (1929- ), ministre belge ;
 Yves Poullet, professeur universitaire belge ;
 Yves Joseph Poullet, (1760-1841), avocat et homme politique belge ;

Politique
 Gouvernement Poullet, gouvernement belge de  1925 à 1926. 
Homonymie de patronyme